Загальний ресурс, або загальний мережевий ресурс — в інформатиці, це пристрій або частина інформації, до якої може бути здійснений віддалений доступ з іншого комп'ютера, зазвичай через локальну комп'ютерну мережу або за допомогою корпоративного інтернету, наче якби ресурс перебував на локальній машині.

Прикладами такого можуть служити загальний доступ до файлів (також відомий як загальний доступ до диска і загальний доступ до папок), загальний доступ до принтера (спільний доступ до принтера), сканера і т. п. Загальним ресурсом називається «спільний доступ до диску» (також відомим як підключений диск, «загальний тому диска», «загальна папка», «загальний файл», «загальний документ», «загальний принтер».

Терміном «загальні файли» зазвичай називають спільний доступ до файлів, переважно в контексті операційних систем або служб локальних комп'ютерних мереж, наприклад, Microsoft Windows documentation. [1] C отриманням поширення BitTorrent і аналогічних протоколів на початку 2000-х років, термін «загальний доступ до файлів» все більше став застосовуватися для передачі файлів в тимчасових мережах через Інтернет. 

Загальний доступ до файлів і принтерів в локальній мережі може бути організований на базі централізованого файлового сервера або сервера друку, що іноді позначаєтьсяяк клієнт-серверна організації роботи комп'ютерів або децентралізована модель, іноді звана одноранговой топологією мережі або мережевий робочою групою. При з'єднанні за схемою клієнт-сервер, клієнтський процес на локальному комп'ютері користувача ініціює з'єднання, в той час як серверний процес віддаленого комп'ютера на файл-сервері або сервері друку пасивно чекає запитів для початку сесії з'єднання. У мережі будь-який комп'ютер може бути як сервером, так і клієнтом.

Локальні комп'ютерні мережі